Australian Open 2013 - kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce między 9-12 stycznia na kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Drabinka

1. część

2. część

3. część

4. część

5. część

6. część

7. część

8. część

9. część

10. część

11. część

12. część

13. część

14. część

15. część

16. część

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Australian Open 2013
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn